Fernando Rodrigues de Castro, Fernando Ruiz de Castro, Fernán Ruiz de Castro podem referir-se a:

 Fernando Rodrigues de Castro "o Castelhano" (ca. 1125–1185), rico-homem e chefe da Casa de Castro.

 Fernando Rodrigues de Castro, Senhor de Lemos (1280–1304), nobre da Galiza, senhor de Lemos e Sarria.

 Fernán Ruíz de Castro (m. 1377), conde de Lemos, Trastámara e Sarria,